De Spaanse autopista C-60
De chemische verbinding buckminsterfullereen met molecuulformule C60